Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1981 года прошёл в Ленинграде, во дворце спорта «Юбилейный» 17-20 декабря. В соревнованиях участвовали 16 боксёров (по 8 участников в весовых категориях до и свыше 91 кг). В чемпионате не приняли участие Александр Ягубкин и Валерий Абаджян. Победителем стал Вячеслав Яковлев («Буревестник», Ленинград), победивший в финале Виктора Моршнева («Авангард», Харьков).

Участники 
 до 91 кг
 Виктор Моршнев («Авангард», Харьков);
 Владимир Герой (Вооружённые силы, Донецк);
 Пётр Заев (Вооружённые силы, Москва);
 Валентин Колганов («Труд», Барнаул);
 Курбан Гаджиметов («Динамо», Махачкала);
 С. Соловьёв («Труд», Череповец);
 Роман Каспер («Енбек», Целиноград);
 Лев Геворкян («Трудовые резервы», Харьков);
 свыше 91 кг
 Александр Красько («Трудовые резервы», Макеевка);
 Михаил Субботин (Вооружённые силы, Москва);
 Александр Лукстин («Локомотив», Харьков);
 Андрей Аулов (Вооружённые силы, Хабаровск);
 Вячеслав Яковлев («Буревестник», Ленинград);
 Владимир Бурцев («Труд», Ухта);
 Василий Скуб («Динамо», Целиноград);
 Йонас Силявичюс («Трудовые резервы», Каунас).

Ход соревнований

Литература 
 Авлас Б. «Хрустальная перчатка» ждет хозяина // Советский спорт. 19 декабря 1981. № 291 (10410). С. 3.

Ссылки 
 
 14.Soviet Union Absolute Championships - Leningrad - December 17-20 1981

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1981 году
1981 год в боксе
Декабрь 1981 года
Соревнования по боксу в Санкт-Петербурге
1981 год в Санкт-Петербурге